

Patronymes 
Furukawa est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Narutoshi Furukawa (1900-1996), photographe japonais ;
 Roppa Furukawa (1903-1961), comédien japonais ;
 Takumi Furukawa (1917-2018), réalisateur et un scénariste japonais de films ;
 Kiichirō Furukawa (1929-2016), astronome japonais ;
 Yoshio Furukawa (1934-), footballeur japonais ;
 Masaru Furukawa (1936-1993), nageur japonais, spécialiste de la brasse ;
 Toshio Furukawa (1946-), seiyū ;
 Yasushi Furukawa (1958-), homme politique japonais ;
 Satoshi Furukawa (1964-), cosmonaute japonais ;
 Yoshihisa Furukawa (1965-), homme politique japonais ;
 Hideo Furukawa (1966-), écrivain japonais ;
 Masaaki Furukawa (1968-), footballeur japonais ;
 Shuntarō Furukawa (1972-), chef d'entreprise japonais ;
 Tsuyoshi Furukawa (1972-), footballeur japonais ;
 Tetsuya Furukawa (1973-), karatéka japonais ;
 Takaharu Furukawa (1984-), archer japonais ;
 Yūki Furukawa (1987-), acteur et top modèle japonais ;
 Makoto Furukawa (1988-), romancier japonais ;
 Airi Furukawa (1989-), chanteuse et idole japonaise du groupe de J-pop SKE48 ;
 Konatsu Furukawa (1992-), chanteuse et idole japonaise, ex-membre du Hello! Project.
 Aya Furukawa (1999-), actrice canadienne.

Autre 
 Gare de Furukawa, gare ferroviaire JR East de la ville d'Ōsaki, au Japon
 Kotaro Furukawa, personnage du manga Captain Tsubasa

Patronyme japonais